Kvalifikationen til Verdensmesterskabet i fodbold 2018 fandt sted fra september 2016 til november 2017. Fodboldturneringen fandt de 13 hold som sammen med værtslandet Rusland, der automatisk var kvalificeret, skal repræsenterer Europa til slutrunden i 2018. I alt 54 UEFA-medlemslande konkurrerede om at komme med til slutrunden. Gibraltar og Kosovo var med for første gang. De var dog ikke med i den oprindelige lodtrækning, som fandt sted i Sankt Petersborg den 25. juli 2015. Gibraltar og Kosovo blev først FIFA-medlemmer i maj 2016, og begge hold fik tilladelse til at deltage i VM-kvalifikationen 2018. Der var to grupper, som før de to landes medlemskab i FIFA, kun havde fem hold i gruppen, mens de andre grupper havde seks hold. Det blev besluttet, at Kosovo skulle indgå i gruppe I af sikkerhedshensyn, da man ville undgå, at de kom i gruppe sammen med Bosnien og Herzegovina. Gibraltar kom i gruppe H.

Gruppespil

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Rangering af hold på andenplads 
Kun toernes kampene mod de fire øvrige bedst placerede hold i grupperne indgik i rangeringen af holdene på andenpladserne. Derfor talte kun otte kampe tælle med i udregningen.

De otte bedste toere blev afgjort efter disse parametre og i denne rækkefølge:
 Højeste antal af point
 Målforskel
 Højeste antal mål scoret

Anden runde 

Lodtrækningen til anden runde (play-offs) blev afholdt 17. oktober 2017 i FIFA hovedkvarteret i Zürich, Schweiz, efter at første runde (gruppespillet) var afsluttet. 

De otte hold blev seedet efter FIFA's verdensrangliste publiceret den 16. oktober 2017 med de fire bedst placerede hold i Lag 1 og de resterende fire hold i Lag 2. Hold fra Lag 1 spillede mod hold fra Lag 2 en hjemme og en udekamp i den rækkefølge, som blev afgjort af lodtrækningen.

De første kampe blev spillet 9.-11. november og returkampene 12.-14. november 2017. Vinderen af de to kampe kvalificerede sig til VM i fodbold.

Seedning og lodtrækning 
Følgende hold deltog i anden runde. Her ses de fordelt på de to lag med FIFA-ranglisteplaceringerne i parenteser:

Kampe
Tidspunkterne er angivet i CET (UTC+1) som de var angivet af UEFA (lokale tider kan ses i parenteser).

Kvalificerede hold 
Følgende hold fra UEFA har kvalificeret sig til slutrunden.

1 Fed viser mesteren det år. Kursiv viser værten det år.
2 Konkurrerede som .
3 Konkurrerede som Vesttyskland. Et separat hold for Østtyskland deltog også i kvalifikationen i denne tid, de deltog kun i 1974.
4 Konkurrerede som  og .

Topscorere 
Der blev scoret 807 mål i 278 kampe, som i gennemsnit svarer til 2,9 mål pr. kamp.

16 mål

 Robert Lewandowski

15 mål

 Cristiano Ronaldo

11 mål

 Romelu Lukaku
 Christian Eriksen

9 mål

 André Silva

8 mål

 Marcus Berg

7 mål

 Stevan Jovetić

6 mål

 Eden Hazard
 Ciro Immobile
 Aleksandar Mitrović
 Konstantinos Mitroglou
 Arjen Robben
 Andrij Jarmolenko

Referencer 

Fodbold i 2016
Fodbold i 2017
UEFA